McGrann est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
, poétesse et nouvelliste américaine

Toponyme

, communauté de Pennsylvanie

Voir aussi